Distrito 20 o distrito XX puede hacer referencia a: 

 el distrito XX de Budapest, Hungría.
 el distrito 20 de Madrid, España.
 el XX Distrito de París, Francia.